The Thin Red Line steht für: 
 ursprünglich ein Teilgefecht während der Schlacht bei Balaklawa im Krimkrieg (siehe dort)

Literatur und Film: 
 ein Roman von James Jones (Originaltitel The Thin Red Line) aus dem Jahr 1962, siehe Insel der Verdammten 
 eine Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1964 (Originaltitel The Thin Red Line), siehe Sieben Tage ohne Gnade
 eine Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1998 (Originaltitel The Thin Red Line), siehe Der schmale Grat

Musik:
 The Thin Red Line (Album), ein Album der Band Glass Tiger aus dem Jahr 1986
 The Thin Red Line (Soundtrack), der Soundtrack des Films aus dem Jahr 1998
 The Thin Red Line (Lied), ein Lied auf dem Album Unleash the Beast der Band Saxon